Graduierung oder Graduation steht für:
 in der Technik eine schrittweise Einteilung (Skale)
 in der Mathematik eine bestimmte Struktur auf Algebren oder Moduln, siehe Graduierung (Algebra)
 die Verleihung eines akademischen Grades
 die Verleihung der Lehrberechtigung für Themenzentrierte Interaktion im Ruth-Cohn-Institut
 die Kyu-/Dan-Einteilung in fernöstlichen Kampfkünsten und -sportarten, siehe hierzu Meistergrade (Dan) und Schülergrade (Kyū)
 auch beim Brettspiel Go gibt es eine Einteilung nach Spielstärke in Kyu- und Dan-Grade.
 in der Sprachwissenschaft ein rhetorisches Stilmittel, siehe Graduierung (Sprache)
 in der Sprachwissenschaft die Steigerung von Adjektiven und einigen Adverbien, siehe Komparation

Siehe auch:
 Graduation Ridge